

Patronyme 

 Marie Dorval (1798-1849), comédienne française ;
 Jean-Baptiste Dorval (1839-1905), peintre français ;
 Napoléon Dorval, entraîneur de hockey québécois ;
 Alain Dorval (1946-), acteur de doublage français et voix de Sylvester Stallone.
 Anne Dorval (1960-), actrice québécoise ;
 Julia Dorval, actrice française.

Pseudonyme 

 Alain Dorval (1946-), comédien français.

Toponyme 

 Dorval, ville de l’agglomération de Montréal ;
 L'Île-Dorval, ville du Québec ;
 Canton de Dorval, canton de la Jamésie;
 Rivière Dorval, affluent québécois de la rivière Saguenay ;
 Abbaye Notre-Dame d'Orval, abbaye française en Lorraine ;
 Échangeur Dorval, échangeur autoroutier de l’île de Montréal ;
 Aéroport de Dorval, aéroport du Québec ;
 Gare de Dorval (Via Rail), gare du Québec ;
 Gare Dorval (Exo), gare du Québec.

Patronyme québécois